O63 steht für:
 O63, ICD-10-Code für die Geburtsdauer, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O60–O75
 O63, FAA-Code für den Thunderhawk Field Airport in Exeter, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O63